Heinrich Kuhlmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Kuhlmann (Politiker, 1855) (1855–1922), deutscher Unternehmer und Politiker (DDP)
 Heinrich Kuhlmann (Politiker, II), deutscher Politiker (DNVP), MdL Lippe 

Siehe auch:
 Heinrich Kühlmann, deutscher Feinkosthersteller